Joinville puede referirse a: 
Lugares
 : Archipiélago de Joinville e Isla Joinville.
 : Joinville, ciudad brasileña situada en el estado de Santa Catarina.
 : Joinville, comuna francesa situada en el distrito de Saint-Dizier, departamento de Alto Marne.
 : Joinville-le-Pont, comuna francesa situada en el distrito de Nogent-sur-Marne, departamento de Val-de-Marne.

Personas
 Jean de Joinville, cronista medieval francés.
 Francisco Fernando Felipe Luis María de Orleans, Príncipe de Joinville.
 Francisca de Braganza, princesa brasileña, que al casarse con el anterior se convirtió en Princesa de Joinville. 
Historia
 Tratado de Joinville (1584).